В следующей таблице приведён список послов в США, отсортированный по странам. Список составлен на основании официальной информации на сайте Государственного департамента США.

См. также

Источник 
  Информация с официального сайта Госдепартамента США.

Примечания 

Послы
 
 
Послы